Та́цио Джо́рджо Нувола́ри (; 16 ноября 1892,  — 11 августа 1953, ) — итальянский автогонщик и мотогонщик, известный как «Летающий Мантуанец» (), чемпион Европы 1932 года.

Карьера 
Нуволари родился в Кастель-д’Арио (Мантуя, Ломбардия). Он был четвёртым сыном Артуро Нуволари, известного велосипедиста.

В возрасте 23 лет получил лицензию мотогонщика, но затем его сразу забрали в итальянскую армию в качестве водителя.

Карьера Нуволари началась 20 июня 1920 года, когда он участвовал в первой своей официальной гонке в Кремоне. 20 марта 1921 года он выиграл свою первую гонку в Вероне.

Нуволари стал профессиональным гонщиком и выступал вместе с Энцо Феррари. Он быстро завоевал популярность в Италии, получив прозвища от болельщиков «Il campionissimo delle due ruote», «the two wheeler Campionissimo».

Начав выступать в Гран-при, он выигрывал престижную гонку Targa Florio, на Сицилии, в 1931 и 1932 годах, управляя Alfa Romeo 8C. В 1932 он доминировал в Гран-при, выиграв Гран-при Монако, Франции и Италии.

Самую свою известную победу Нуволари одержал на Гран-при Германии 1935 года, когда управляя Alfa Romeo P3, он, борясь с лучшими пилотами Германии из команд Auto Union и Mercedes Benz в присутствии Адольфа Гитлера смог выиграть гонку, занимая по ходу гонки 6 место.

Умер в августе 1953 года.

Фердинанд Порше сказал о Нуволари: «Величайший пилот прошлого, настоящего и будущего».

В 1998 году он был включен в Международный зал славы автоспорта.

На могиле Тацио Нуволари написано: «Последний из великих, первый из современных».

Через 50 лет после его смерти Audi создала концепт-кар в память об Нуволари под названием Audi Nuvolari Quattro.

Результаты в чемпионате Европы 
Жирным шрифтом выделены поул-позиции

Система начисления очков — 1 место — 1, 2 — 2, 3 — 3, прохождение более 75 % дистанции — 4, от 50 до 75 % — 5, 25-50 % — 6, менее 25 % — 7, не участие/дисквалификация — 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Cisitalia Museum 
 Нуволари и Alfa Romeo 

Автогонщики Италии
Scuderia Ferrari
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии
Победители 24 часов Ле-Мана
Участники чемпионатов Европы по автогонкам
Alfa Romeo